Astell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1912-2005), actrice anglaise
Mary Astell (1666-1731), théologienne anglaise
 (1774-1847), homme politique et d'affaires britannique

Voir aussi
Karl Astel (1898-1945), scientifique eugéniste allemand

Homonymie de patronyme